Firepower — восемнадцатый студийный альбом британской хеви-метал группы Judas Priest, выпущенный 9 марта 2018 года. Это первый студийный альбом со времён Ram It Down, спродюсированный , и первый с Энди Снипом в качестве сопродюсера. На песни «Lightning Strike», «Spectre» и «No Surrender» были выпущены музыкальные видео.

Запись 

В ноябре 2015 года в интервью сайту  Ричи Фолкнер сообщил, что группа начнет работу над новой пластинкой в 2016 году. В апреле 2016 года Loudwire опубликовал фотографию Роба Хэлфорда, Гленна Типтона и Ричи Фолкнера в студии в процессе записи нового альбома.

Список композиций

Реакция 
Firepower получил преимущественно теплые отзывы от музыкальных критиков. На сайте-агрегаторе Metacritic альбом имеет рейтинг 78/100, что соответствует «В основном положительным» отзывам. Альбом занял третье место в списке «30 лучших метал-альбомов 2018 года» по версии Loudwire.

Участники записи 
Judas Priest
 Роб Хэлфорд — вокал
 Гленн Типтон — гитара
 Ричи Фолкнер — гитара
 Иэн Хилл — бас-гитара
 Скотт Тревис — ударные

Технический персонал

  и Энди Снип — продюсеры
 Майк Эксетер — звукоинженер
 Клаудио Бергамин — обложка

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Judas Priest
Альбомы Epic Records